Террористические акты в Нью-Йорке:
 Теракт в Нью-Йорке (1993) — взрыв в подземном гараже северной башни Всемирного торгового центра.
 Террористические акты 11 сентября 2001 года (иногда именуемые просто 9/11) — серия террористических актов, совершённых членами «Аль-Каиды».
 Теракт в Нью-Йорке (2017) — наезд на людей, осуществлённый сторонником ИГ.